Trasfigurazione di Gesù – episodio della vita di Gesù che alcune confessioni cristiane celebrano con una festa
 Trasfigurazione di Cristo – dipinto di Giovanni Bellini a Napoli
 Trasfigurazione di Cristo – dipinto di Pieter Paul Rubens Nancy
 Trasfigurazione – dipinto del Beato Angelico
 Trasfigurazione – dipinto di Raffaello Sanzio
 Trasfigurazione – dipinto di Giovanni Bellini a Venezia
 Trasfigurazione – dipinto a olio su tavola di Lorenzo Lotto databile al 1510-1512
 Trasfigurazione – affresco attribuito al Maestro Oltremontano databile attorno al 1277-1283
 Trasfigurazione – dipinto a tempera su tavola del Pordenone databile al 1515-1516
 Trasfigurazione – EP dei Carillon del Dolore del 1984